Latton (Essex), een plaats in Engeland
 Latton (Wiltshire), een plaats in Engeland